El nombre de Ermita de Santa Catalina es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Catalina.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de Santa Catalina de Alejandría, ermita en la localidad de Azcona (Yerri), Navarra.
 Ermita de Santa Catalina, ermita en la localidad de Deva, Guipúzcoa.
 Ermita de Santa Catalina, ermita en la localidad de Lequeitio, Vizcaya;
 Ermita de Santa Catalina, ermita en la localidad de Mundaca, Vizcaya;
 Ermita de Santa Catalina de Alejandría (B.I.C.), ermita en la localidad de Taganana, Santa Cruz de Tenerife, Canarias;
 Ermita de Santa Catalina (B.I.C.), ermita de la localidad de Tartanedo, Hinojosa, Guadalajara;
 Ermita de Santa Catalina, ermita en la localidad de Vergara, Guipúzcoa.
 Ermita de Santa Catalina, ermita en la localidad de Piñeres, Cantabria.